Иствик ():

 Иствик, Эдуард Бэкхаус (1814 — 1883) — английский востоковед и дипломат.
 Иствик (телесериал) — американский телесериал-мелодрама.